Kouyaté est un nom de famille africain qui peut faire réfêrence à :

Patronymes 

 Balla Fasséké Kouyaté, griot personnel de Soundiata Keïta et, d'après la tradition, ancêtre des personnes ci-dessous :
 Adama Kouyaté (1928-2020), photographe malien ;
 Assane Kouyaté (né en 1954), réalisateur malien ;
 Bassekou Kouyaté (né en 1966), musicien malien ;
 Dani Kouyaté (né en 1965), griot et réalisateur burkinabé ;
 Djibril Kouyaté (né en 1942), réalisateur malien ;
 Djelikaba Bintou (?- ), musicienne guinéenne ;
 Hassane Kassi Kouyaté (né en 1963), conteur, acteur et metteur en scène burkinabé ;
 Lansana Kouyaté (né en 1950), homme politique guinéen, ancien Premier Ministre ;
 Mabô Kouyaté (1989-2019), acteur franco-burkinabé ;
 M'Bady Kouyaté (1934-2016), joueur de kora ;
 Mohamed Mancona Kouyaté (1924-1998), homme politique et diplomate guinéen ;
 N'Faly Kouyaté (né en 1966), chanteur, conteur, joueur de kora et de balafon guinéen ;
 Seydou Badian Kouyaté (1928-2018), homme politique malien ;
 Sotigui Kouyaté (1936-2010), acteur malien de théâtre et de cinéma ;
 Kandia Kouyaté (née en 1959), griotte malienne ;
 Cheikhou Kouyaté (né en 1989), joueur de football sénégalais, jouant au RSC Anderlecht ;
 Moh Kouyaté (né en 1977), musicien guinéen ;
 Pédro Kouyaté (1977-), chanteur, compositeur et musicien malien ;
 Tiemoko Garan Kouyaté (1902-1942), homme politique africain.

Patronyme africain